Kirivong Sok Sen Chey Football Club  ist eine kambodschanische Fußballmannschaft aus Takeo, die in der höchsten Liga des Landes, der Cambodian League, spielt.

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Kirivong Sok Sen Chey Stadium in Takeo aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 500 Zuschauern. 

Koordinaten:

Spieler

Trainer

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2020

Weblinks 
 Kirivong Sok Sen Chey bei cambodienfootball.com
 Kirivong Sok Sen Chey bei transfermarkt.de
 Kirivong Sok Sen Chey bei soccerway.com

Kambodschanischer Fußballverein
Provinz Takeo